Фане́рний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України і Росії.

Фанерний провулок — провулок у місті Київ.

Фанерний провулок — провулок у місті Владивосток.
 Фанерний провулок — провулок у місті Кемерово.
 Фанерний провулок — провулок у місті Санкт-Петербург.
 Фанерний провулок — провулок у місті Тюмень.

Провулки